Чемпионат Чехии по футболу 2009—2010 годов — 16-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 24 июля 2009 года и завершился 15 мая 2010 года. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 574 гола. Футбольный клуб «Спарта Прага» стал чемпионом Чехии в 11-й раз.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам результатов прошлого сезона во Вторую лигу выбыли «Тескома Злин» и «Виктория Жижков».

Победителями Второй лиги Чехии стали «Богемианс 1905» (победитель) и «Зенит Часлав»(2-е место). Но «Зенит» отказался участвовать в Гамбринус-лиге в сезоне 2009—2010 и продал своё место «Словацко».

Участники

Турнирная таблица 

1 С клуба «Богемианс Прага» было снято 20 очков и клуб был оштрафован на 6 млн. крон за то, что отказался играть против «Богемианс 1905» и «Сигмы Оломоуц», обвинив данные клубы во взяточничестве без предъявления доказательств.Czech club punished for refusing to play

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2009/2010
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Чехии в 2009 году
Спорт в Чехии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010